Goldsmiths Prize – premio letterario britannico
 Goldsmiths, University of London – università di Londra, nel Regno Unito

Pagine correlate 
Goldsmith